Whetwhetaksa millerae — вид вымерших стрекоз, живших на территории США во времена эоцена (49-47 млн лет назад). Единственный вид в роде Whetwhetaksa из семейства Whetwhetaksidae. Северная Америка.

Этимология 
Видовое название W. millerae дано в честь Шеннон Миллер (Shannon Miller), обнаружившей часть типовой серии. Название рода Whetwhetaksa происходит от слова «стрекозы» на языке местных индейцев племени Колвил, которое произносится как x̌ʷətx̌ʷətaqs («whetwhetaks»). Типовое местонахождение вида находится рядом с резервацией этой народности.

История изучения 
Голотип SR 06-01-38 и несколько паратипов, представляющие из себя отпечатки крыльев, были обнаружены в отложениях Klondike Mountain Formation; поздний Ипрский ярус (юго-восток плато Okanagan Highlands, Republic, штат Вашингтон, США). Вид был впервые описан в 2021 году канадскими энтомологами Брюсом Арчибальдом и Робертом Каннингсом (Royal BC Museum, Виктория, Британская Колумбия, Канада).

Описание 
Крылья узкие, достигали 3 см в длину. От всех других семейств стрекоз из подотрядов Cephalozygoptera и Zygoptera представителей Whetwhetaksa можно отличить по отчетливо длинной птеростигме: её длина примерно в десять раз больше ширины; а также по другими особенностями жилкования крыльев. Предположительно, были быстрыми насекомоядными хищниками.

Систематика 
В 2021 году вместе с семействами † Dysagrionidae и † Sieblosiidae таксон выделен в отдельный подотряд Cephalozygoptera, который сближают с подотрядом равнокрылых стрекоз Zygoptera.
Филогенетические взаимоотношения с другими группами стрекоз характеризуются следующей схемой:

Примечания

Литература 
 Archibald S. B. & Cannings R. A. (2019) Fossil dragonflies (Odonata: Anisoptera) from the early Eocene Okanagan Highlands, western North America. The Canadian Entomologist, 151, 783—816. https://doi.org/10.4039/tce.2019.61
†
Насекомые эоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из эоценовых отложений США
Фоссилии, описанные в 2021 году
Вымершие стрекозы